Otis (Colorado)
Otis (Kansas)
Otis Orchards-East Farms
Otis (filme) — filme de 2008 estrelado por Bostin Christopher
Otis Elevator Company

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos